Западна Македонија се може односити на:

 западни део географско-историјске области Македоније
 западни део древне античке државе Македоније
 западни део старе римске провинције Македоније
 Периферија Западна Македонија, грчка административна јединица, која обухвата западни део Егејске Македоније
 западни део данашње Северне Македоније, односно западни део Вардарске Македоније
 Музеј Западна Македонија у НОБ, културно-историјска установа у Кичеву

Види још 
 Македонија (вишезначна одредница)
 Источна Македонија (вишезначна одредница)
 Северна Македонија (вишезначна одредница)
 Јужна Македонија (вишезначна одредница)